Плезіозавроїди (Plesiosauroidea) — підряд вимерлих морських мезозойських плазунів ряду Плезіозаври (Plesiosauria).

Опис 

Плезіозавроїди мали широке тіло і короткий хвіст. Вони зберегли дві пари кінцівок, які розвинулися у великі ласти. Було визначено, що ці тварини були теплокровними, аналогічно ссавцям. Вони були змушені генерувати ендотермічне тепло, щоб вижити в холодних водах. Розмір різних плезіозаврів значно відрізнявся, за оцінками, довжина Trinacromerum була три метри, а Mauisaurus виростав до двадцяти метрів. Вони були повільними плавцями, але розвиток чотирьох плавників надавав їм хорошу маневреність.

Класифікація

Таксономія 
Класифікація за Evans 2012:

 Надряд Sauropterygia
 Ряд Plesiosauria
 Підряд Pliosauroidea
 Підряд Plesiosauroidea
 ? Leurospondylus
 Eoplesiosaurus
 Eretmosaurus
 Westphaliasaurus
 Родина Plesiosauridae
 Plesiosaurus
 Euplesiosauria
 Родина Microcleididae
 Hydrorion
 Lusonectes
 Microcleidus
 Occitanosaurus
 Seeleyosaurus
 Родина Cryptoclididae
 ?Abyssosaurus
 Opallionectes
 Pantosaurus
 Picrocleidus
 Plesiopterys
 Scanisaurus
 Підродина Cryptoclidinae
 Colymbosaurus
 Cryptoclidus
 Kimmerosaurus
 Tatenectes
 Tricleidus
 Підродина Muraenosaurinae
 Muraenosaurus
 Vinialesaurus
 Родина Elasmosauridae
 Albertonectes
 Aphrosaurus
 Callawayasaurus
 Elasmosaurus
 Eromangasaurus
 Fresnosaurus
 Futabasaurus
 Hydralmosaurus
 Hydrotherosaurus
 Libonectes
 Mauisaurus
 Styxosaurus
 Terminonatator
 Thalassomedon
 Tuarangisaurus
 Wapuskanectes
 Zarafasaura
 Підродина Aristonectinae
 Aristonectes
 Kaiwhekea
 Dubious Elasmosaurids
 Cimoliasaurus
 Goniosaurus
 Ogmodirus
 Orophosaurus
 Piptomerus
 Woolungasaurus

Філогенія 
Філогенетична кладограма створена згідно з аналізом Benson & Druckenmiller (2014).

Примітки

Посилання 
Fox News: Possibly Complete Plesiosaur Skeleton Found in Arctic
 The Plesiosaur Site. Richard Forrest.
 The Plesiosaur Directory. Dr Adam Stuart Smith.
 The name game: plesiosaur-ia, -oidea, -idae, or -us?.

Плезіозаври
†